Postel:
 Christian Heinrich Postel
 Jon Postel
 Maria Magdalena Postel
 Wilhelm Postel, Edler von Leopolski